За спасение — часть названия многих наград.

Медали Российской империи:
 Медаль «За спасение сограждан» (1807)
 Медаль «За спасение погибавших» (1809, 1828, 1834, 1846, 1855, 1863, 1881, 1894)
 Медаль «За спасение человечества» (1818, 1826)
 Медаль «За спасение ближних на море» (1819)
 Медаль «За спасение утопавших» (1826)
 Медаль «За спасение погибавших на море» (1871) — медаль Общества подаяния помощи при кораблекрушениях
 Медаль «За спасение» (1879)

 Медаль «За спасение утопающих» — медаль СССР и Российской Федерации.
 Медаль «За спасение погибавших» — медаль Российской Федерации.

 Медаль «За спасение утопающих» (ПМР) — награда Приднестровской Молдавской Республики.
 Медаль «За спасение погибающих» — награда Польши.